Severn bezeichnet

 den längsten Fluss Großbritanniens, Severn (River Severn)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Severn (Maryland)
 Severn (North Carolina)
 Severn (Virginia)
 Severn Crossroads (Maryland)
 Severn Grove (Maryland)
 Severn Manor (Virginia)

Schiffe:
 HMS Severn, zehn Kriegsschiffe der britischen Royal Navy
 eine Bootsklasse der britischen Seenotrettungsgesellschaft RNLI

Severn ist der Familienname folgender Personen:
 Edmund Severn (1852–1924), US-amerikanischer Violinist und Komponist
 Joseph Severn (1793–1879), englischer Maler
 Roy Severn (1929–2012), britischer Bauingenieur 

Siehe auch:
 Severn River